Буена Виста дел Сур има више значења:

 Буена Виста дел Сур (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Буена Виста дел Сур (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику